Ronda de la Comunicación (Madrid) - straat in Madrid
 Ronda de la Comunicación (metrostation) - metrostation aan bovenstaande straat